Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2005 года проходил в городе Оберстдорф (Германия) с 16 февраля по 27 февраля.

Результаты соревнований

Лыжные гонки, женщины

17 февраля — 10 км (свободный стиль, раздельный старт)

19 февраля — 15 км (7,5 классическим стилем + 7,5 свободным стилем)

21 февраля — Эстафета 4х5 км

22 февраля — Спринт (0,9 км классическим стилем)

25 февраля — Командный спринт (6x0,9 км свободным стилем)

26 февраля — 30 км (классический стиль, массовый старт)

Лыжные гонки, мужчины

17 февраля — 15 км (свободный стиль, раздельный старт)

20 февраля — 30 км (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем, массовый старт)

22 февраля — Спринт (1,2 км классическим стилем)

24 февраля — Эстафета 4х10 км

25 февраля — Командный спринт (6x1,2 км свободным стилем)

27 февраля — 50 км классическим стилем (массовый старт)

Лыжное двоеборье

18 февраля — Индивидуальная гонка преследования, 15 км

23 февраля — Командные соревнования 4 х 5 км

27 февраля — Спринт, 7,5 км

Прыжки на лыжах с трамплина

19 февраля — Средний трамплин

23 февраля — Средний трамплин, командные соревнования

25 февраля — Большой трамплин

26 февраля — Большой трамплин, командные соревнования

Медальный зачет

Ссылки 
 Лыжные гонки. Результаты
 FIS 2005 Лыжное двоеборье. Результаты
 FIS 2005 Прыжки на лыжах. Результаты
 Официальный сайт 

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
Февраль 2005 года
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе